Le Jardin extraordinaire peut désigner :
 Le Jardin extraordinaire, chanson écrite par Charles Trenet en 1957 ;
 Le Jardin extraordinaire, émission de télévision belge, diffusée sur RTBF1, puis sur la Une, depuis 1965.
Jardin extraordinaire, 101è parc nantais ouvert le .